System 2 peut désigner :
System 2, un système d'arcade créé par Namco ;
System 2 Derivate, un système d'arcade créé par Namco ;
System 2, un système d'arcade créé par Atari Games ;
System 2, un système d'arcade créé par Sega.